Com autoria de António Silva e locução de Maria João Gama, "Aconteceu" é um programa de efemérides transmitido todos os fins de semana na RTP Memória e na RTP Internacional.

Assumindo-se como uma espécie de almanaque televisivo, o programa apresenta-nos algumas das efemérides nacionais e internacionais mais importantes da História Universal. Utilizando apenas material de arquivo e locução, Aconteceu é uma das apostas da RTP Memória para 2006 e 2007.

Programas jornalísticos de Portugal
Programas da RTP Memória
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2006
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2007
Programas de televisão em língua portuguesa